Mistrzostwa Austrii w Skokach Narciarskich 2015 – zawody o  mistrzostwo Austrii w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 23 i 25 października 2015 roku na skoczni narciarskiej im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen i Villacher Alpenarena w Villach.

Mistrzostwo Austrii na skoczni normalnej wywalczył Stefan Kraft, który wyprzedził o 1,8 punktu Michaela Hayböcka i o 14,8 Manuela Fettnera.

Mistrzynią Austrii została Chiara Hölzl. Wicemistrzynią została Jacqueline Seifriedsberger ze stratą 0,2 punktu. Brąz zdobyła Eva Pinkelnig ze stratą 21,3 punktu.

Mistrzem Austrii ze skoczni dużej został Michael Hayböck. Wicemistrzem został Stefan Kraft, który przegrał z Hayböckiem różnicą punktu. Brązowy medal przypadł Andreasowi Koflerowi, który do Hayböcka stracił 5,4 punktu.

Drużynowym mistrzem Austrii została reprezentacja Górnej Austrii I, który pokonał pierwszą drużynę z Tyrolu oraz pierwszą drużynę z Salzburga. Te drużyny straciły odpowiednio 5,3 i 68,8 punktu.

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Bischofshofen, 23.10.2015)

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Villach, 25.10.2015)

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Villach, 25.10.2015)

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Villach, 24.10.2015)

Bibliografia 
 
 
 
 

Sezon 2015/2016 w skokach narciarskich
2015
2015 w Austrii
Sport w Villach